Орілька — селище міського типу, Харківська область, Лозівський район
 Орілька — залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці
 Орілька — село, Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Орілька — річка, ліва притока Орелі